Sebastianskirche oder Kirche St. Sebastian, Heiliger-Sebastian-Kirche, auch Bastianskirche ist ein Name von Kirchen, Kapellen, und Klosterkirchen, die dem Patrozinium des heiligen Märtyrers Sebastian, dem Nothelfer gegen die Pest und andere Seuchen, und der Soldaten, Kriegsinvaliden u. a., unterstellt sind. Gedenktag ist der Sebastianstag, 20. Januar (kath., prot.), 24. Oktober oder 18. Dezember (orth.).

Spezieller sind:
 Fabian-und-Sebastian-Kirche
 Rochus-und-Sebastian-Kirche, beide Nothelfer gegen die Pest
 Kirchen jeweils beider Heiligen finden sich dort eingetragen, andere Doppelpatrozinien vorerst hier

Fremdsprachig:
;
;
;
;
;

Liste

Australien 
 St Sebastian’s Roman Catholic church, Merrigum, Victoria

Brasilien 
 São Sebastião (Kathedrale in Coronel Fabriciano), Minas Gerais
 São Sebastião (Igreja matriz in Coronel Fabriciano), Minas Gerais
 São Sebastião (Kirche in Manaus), Amazonas
 São Sebastião (Kirche in Pederneiras), Pederneiras, São Paulo
 Catedral Metropolitana de São Sebastião (Römisch-katholische Kathedrale in Rio de Janeiro)
 Basilika St. Sebastian (Rio de Janeiro), Stadt Rio de Janeiro
 Basilika St. Sebastian (Salvador), Salvador, Bahia
 São Sebastião Mártir (Igreja matriz in Venâncio Aires), Rio Grande do Sul

Deutschland

A – K 
 St. Sebastian (Aachen-Hörn)
 St. Sebastian (Aichach)
 St. Sebastian (Altenparkstein)
 Alzenau: St. Gallus, St. Laurentius und St. Sebastian (Michelbach), katholisch
 St. Sebastian (Amberg)
 Hofkapelle St. Sebastian (Arnhofen)
 St. Sebastian (Arnsberg)
 St. Sebastian (Atsch)
 Klosterkirche St. Sebastian, Augsburg
 St. Sebastian (Bad Aibling), Bad Aibling
 Sebastianskirche (Bahnbrücken)
 Stadtpfarrkirche St. Sebastian (Baruth/Mark)
 St. Sebastian (Bastheim)
 Kapelle St. Sebastian (Batzenhofen)
 St. Sebastian (Beratzhausen)
 St. Sebastian (Berlichingen)
 St. Sebastian (Berlin)
 St. Sebastian (Berlin-Kreuzberg), später Luisenstadt-Kirche, im Krieg zerstört
 St. Sebastian, Cornelius und Cyprian (Binzwangen)
 St. Sebastian (Bisdorf)
 St. Sebastian (Burk), im Ortsteil Burk von Marktoberdorf
 St. Sebastian (Bonn-Schweinheim)
 Sebastianskapelle (Darsberg), Neckarsteinach
 Pfarrkirche Ss. Fabian und Sebastian, Darup, Bistum Münster
 Degenfeld: St. Sebastian und Walburga
 Alte Pfarrkirche St. Sebastian, Derching
 St. Sebastian (Dienstädt)
 St. Sebastian (Dietesheim)
 Evangelische Kirche Drevenack
 St. Sebastian (Dorfen)
 Pfarrkirche St. Sebastian und Sebastianskapelle in Ebersberg/Oberbayern, Wallfahrtsort (ehem. St.-Sebastians-Kloster)
 Sebastianskapelle (Ellwangen)
 St. Sebastian (Eppelborn)
 St. Sebastian (Eppertshausen), Hessen
 St. Sebastian (Frankfurt am Main)
 St. Sebastian (Furth)
 St. Sebastian (Füssen)
 Sebastianskirche (Garmisch-Partenkirchen)
 St. Sebastian (Gauaschach)
 St. Sebastian (Haisterkirch), Waldkapelle auf dem Grabener Höhenrücken, Wallfahrtsort
 St. Sebastian (Hallerndorf)
 St. Sebastian (Halsheim)
 St. Sebastian (Hatzum)
 St. Sebastian (Heister)
 St. Sebastian (Hetschwang)
 St. Sebastian (Hochdorf)
 St. Sebastian (Holzheim)
 St. Sebastian (Holzleuten)
 St. Sebastian (Hülchrath)
 Sebastiankirche (Ingolstadt)
 Hofkapelle St. Sebastian (Ingstetten)
 St. Ulrich und Sebastian (Insingen)
 St. Sebastian (Ketsch)
 St. Sebastian (Kiefersfelden)
 St. Sebastianus (Koblenz)
 Sebastianskirche (Kochendorf), evangelische Kirche in Kochendorf, Stadtteil von Bad Friedrichshall im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 St. Lambertus und Sebastian (Krombach)
 Sebastian-Kapelle zu Kupferberg
 St. Sebastian (Kuppenheim)
 St. Sebastian, Krün, (Landkreis Garmisch-Partenkirchen)

L – Z 
 Sebastianskapelle (Ladenburg)
 St. Sebastian (Landmannsdorf)
 Kirche St. Sebastian (Leonberg)
 St. Sebastian (Lichtenhain), Thüringen
 Stadtkirche Limburg
 Kirche St. Sebastian (Lobberich), eine der größten Kirchen im Bistum Aachen
 St. Sebastian (Ludwigshafen)
 Kathedrale St. Sebastian, Kathedrale des Bistums Magdeburg
 St. Sebastian (Mahlsdorf)
 St. Sebastian (Mannheim)
 St. Sebastian (Mellrichstadt)
 St. Sebastian (Mittelkalbach)
 St. Leonhard und Sebastian (Mohrenhausen)
 St.-Sebastian-Kapelle (Mönchengladbach)
 Sebastianskapelle (Mühlheim an der Donau)
 St. Sebastian (München)
 Pfarrkirche St. Sebastian Mürsbach, Oberfranken
 St. Sebastian (Neualbenreuth), Oberpfalz, Wallfahrtsort
 Kirche St. Sebastian (Neuhausen)
 St. Sebastian (Neuss)
 Friedhofskirche St. Sebastian (Neuötting)
 St. Sebastian (Nienberge)
 Sebastianskapelle (Nordheim vor der Rhön)
 St. Sebastian (Oberkirchberg)
 St. Sebastian (Peulendorf)
 St. Sebastian (Poppelsdorf), Bonn
 Hofkapelle St. Sebastian (Pötting)
 Dorfkirche Prödel
 St. Sebastian (Prölsdorf)
 St. Sebastian (Rambach)
 St. Sebastian (Ramsau), Pfarrkirche
 Pfarrkirche Sankt Sebastian (am Rhein) nahe Koblenz, Wallfahrtsort
 Pfarrkirche St. Sebastian (Reichenbach)
 St. Sebastian (Reupelsdorf)
 St. Sebastian (Rockenhausen)
 St. Sebastian, Bornheim-Roisdorf
 St. Sebastian (Roth bei Prüm)
 St. Sebastian (Rudolphshan)
 St. Vitus und St. Sebastian in Sailauf/Unterfranken
 St. Sebastian (Samswegen)
 St. Sebastian (Schartau)
 St. Sebastian (Schönreuth), Bayern
 St. Sebastian, Untersimonswald
 Pfarrkirche St. Sebastian (Siggen)
 St. Sebastian (Stangenroth)
 St. Sebastian (Stetten)
 St. Sebastian (Stierstadt)
 St. Sebastiankirche im Städle (Stühlingen)
 St. Sebastian (Sulzfeld am Main)
 Sebastianuskapelle (Tauberbischofsheim)
 Pfarrkirche St. Sebastian in Triberg-Nußbach
 St. Sebastian und St. Veit (Unterampfrach)
 St. Georg und Sebastian (Untersulmetingen)
 Pfarrkirche St. Sebastian (Untrasried)
 St. Sebastian (Vestenberg)
 St. Sebastian (Völkersleier)
 Waldershof, Wallfahrtsort
 St. Sebastian (Waldthurn)
 St. Sebastian (Wipshausen)
 St. Sebastian (Wolframs-Eschenbach)
 St. Sebastianskirche (Westerndorf)
 St. Sebastian (Würselen)
 St. Sebastian (Würzburg-Heuchelhof)
 Kapuzinerkirche Rosenheim St. Sebastian
 Kapellen in Deutschland:
 in Aschheim
 in Aulendorf in der Pfarrkirche St. Martin
 in Bonn-Schweinheim: Pestkapelle St. Sebastian
 in Bretzfeld-Schwabbach
 in Eggstätt-Gstadt
 in Ellwangen an der Jagst
 in Huglfing
 in Kiefersfelden
 in Kressbronn am Bodensee, Ortsteil Betznau: Sebastianskapelle Betznau
 in Kupferberg: Sebastian-Kapelle
 in Ladenburg: Sebastianskapelle
 in Mainz, siehe Kapellen in Mainz
 in Mühlheim an der Donau: Sebastianskapelle
 in Neckarsteinach-Darsberg: Sebastianskapelle (Darsberg)
 in Neustadt an der Donau-Hienheim
 in Pförring
 in Riedering, siehe Liste der Baudenkmäler in Riedering
 in Rottweil-Vaihingerhof
 in Samerberg-Törwang
 in Stegen: Schlosskapelle St. Sebastian
 in Waldkirch

Frankreich 
 Eglise Saint-Sébastien, Angeot, Territoire de Belfort
 Eglise Saint-Sébastien d'Annappes (Villeneuve-d’Ascq), Nord-Pas-de-Calais
 Eglise Saint-Sébastien, Beblenheim, Haut-Rhin
 Eglise Saint-Alpin, Châlons-en-Champagne
 Chapelle Saint-Sébastien in Dambach-la-Ville
 Eglise Saint-Sébastien, Geishouse
 Eglise Saint-Sébastien de Nancy
 Eglise Saint-Sébastien (Sainte-Marie) de Palau-del-Vidre, Pyrénées-Orientales
 St-Sébastien (Soultzmatt)
 Eglise Saint-Sébastien, Witternheim
 Chapelle Saint-Sébastien in Wattwiller

Italien 
 San Sebastiano (Kirche in Acireale), Monumento Nazionale
 San Sebastiano e San Rocco (Affile)
 San Sebastiano (Kirche in Alassio)
 San Sebastiano (Kirche in Arezzo)
 San Sebastiano (Kirche in Bivona)
 San Sebastiano (Kirche in Campiglia Marittima)
 San Sebastiano (Kirche in Casnigo), Bergamo
 San Sebastiano (Kirche in Cerami), Sizilien
 San Sebastiano (Kirche in Corbetta)
 San Sebastiano (Kirche in Bolgheri), Castagneto Carducci
 San Sebastiano (Kirche in Castelsantangelo sul Nera)
 San Sebastiano (Kirche in Castiglione d’Orcia)
 San Sebastiano (Kirche in Chiusdino)
 San Sebastiano (Kirche in Falcade)
 San Sebastiano (Kirche in Finale Ligure)
 San Sebastiano (Kirche in Francavilla Fontana)
 San Sebastiano (Kirche in Forlì)
 San Sebastiano (Kirche in Graniti), Provinz Messina, Sizilien
 San Sebastiano (Kirche in Istia d’Ombrone, Ortsteil von Grosseto)
 San Sebastiano (Kirche in Livorno)
 San Sebastiano (Kirche in Mailand)
 San Sebastiano (Kirche in Mantua)
 San Sebastiano (Kirche in Melilli), Sizilien
 San Sebastiano (Kirche in Monguzzo)
 San Sebastiano (Kirche in Montevarchi)
 San Sebastiano (Kirche in Oria, Ortsteil von Valsolda)
 Santi Rocco e Sebastiano (Pizzighettone)
 San Sebastiano alle Catacombe (fuori le mura) in Rom, Wallfahrtsort
 San Sebastiano al Palatino in Rom
 San Sebastiano (Kirche in Siena)
 San Sebastiano (Kapelle in Sovana)
 San Sebastiano (Sorradile), Sardinien
 San Sebastiano (Kirche in Sutri)
 San Sebastiano (Kapelle in Syrakus)
 San Sebastiano (Venedig)
 Santi Sebastiano e Maria Assunta (Vezzano Ligure)
 San Sebastiano (Kirche in Villa Santa Maria)

Liechtenstein 
 Kapelle St. Sebastian (Nendeln)

Nicaragua 
 Basilika St. Sebastian (Diriamba)

Österreich 
Burgenland
 Pfarrkirche Rohrbach bei Mattersburg
Kärnten
 Filialkirche St. Sebastian (Launsdorf)
 Kapelle Liebenberg
Niederösterreich
 Pfarrkirche Engabrunn
 Pfarrkirche Kettlasbrunn
 Ortskapelle Neustift im Felde
Oberösterreich
 Pfarrkirche Friedburg
 Pfarrkirche Gosau
 Marktkirche Altheim
Land Salzburg
 Pfarrkirche Hof bei Salzburg
 Sebastianskirche (Salzburg)
Steiermark
 Pfarrkirche Bad Blumau
 Kirche Hll. Rochus und Sebastian (Blaindorf)
 Filialkirche Kleinsöding in Söding-Sankt Johann
 Pfarrkirche Hl. Sebastian (Sankt Sebastian) in Sankt Sebastian (Steiermark)
 Sebastianikapelle (Weng)
Tirol
 Dreiheiligenkirche, Innsbruck (hll. Sebastian, Pirmin, Rochus und Alexius)
 Pfarrkirche See
 Pfarrkirche Weißenbach am Lech
 Expositurkirche Mathon
 Kapelle zum Hl. Chrysanth und Sebastian in Hinterbichl (Gemeinde Prägraten am Großvenediger)
 Pestkapelle Grießau

Vorarlberg
 Pfarrkirche Fontanella
 Pfarrkirche Dornbirn-Oberdorf
 Pfarrkirche Hard
 Neue Pfarrkirche Ludesch
 Pfarrkirche Schwarzach (Vorarlberg)
 Pfarrkirche Warth am Arlberg
 Sebastianskapelle (Andelsbuch-Buchen)
 Sebastianskapelle (Andelsbuch-Bühel)
 Sebastianskirche (Langen bei Bregenz)
 Venser Wallfahrtskapelle in Vandans

Philippinen 
 Basílica de San Sebastián (Manila)

Polen 
 Kirche des heiligen Sebastian (Opole)

Portugal 
 Antiga Igreja de São Sebastião, Almada, Setúbal
 São Sebastião, Barcarena, Oeiras, Lissabon
 Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Oliveira/de São Sebastião de Canha (Igreja Paroquial), Canha, Montijo, Setúbal
 São Sebastião das Carvalheiras, Braga
 São Sebastião, Calheta de Nesquim, Lajes do Pico, Ilha do Pico, Azoren
 São Sebastião (Igreja matriz), Cernache do Bonjardim, Sertã, Coimbra
 Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Luz, São Sebastião (Igreja Paroquial), Ferreira do Alentejo, Beja
 São Sebastião, Ginetes, Ponta Delgada, Ilha de São Miguel, Azoren
 São Sebastião (Igreja Matriz, Pfarrkirche), Lissabon-São Sebastião da Pedreira, Lissabon
 São Sebastião, Lourinhã, Lissabon
 Antiga Igreja de Nossa Senhora da Conceição Lagos, Faro
 São Sebastião, Monchique, Faro
 São Sebastião (Igreja matriz), Ponta Delgada, Ilha de São Miguel, Azoren
 Igreja do antigo Convento de São Domingos/de São Sebastião, Setúbal, Setúbal
 São Sebastião, Torres Novas, Santarém
 Mártir Santo São Sebastião, auch Mártir São Sebastião, Vila Franca de Xira, Lissabon

Schweiz 
 Sebastianskapelle der Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt, Baden, Kanton Aargau
 Sebastianskapelle in Degen, Graubünden
 Sebastianskapelle (Hellikon), Kanton Aargau
 San Bastiaun (Samedan), Kanton Graubünden, abgegangen
 Reformierte Kirche Serneus im Prättigau, Graubünden
 Sebastianskapelle in Uesslingen-Buch, Kanton Thurgau
 Sebastianskapelle (Wallbach), Kanton Aargau
 St. Sebastian (Wettingen), Kanton Aargau
 San Bastiaun (Zuoz), Graubünden

Slowakei 
 Kathedrale des heiligen Sebastian, Bratislava

Spanien 
 San Sebastián (Alhaurín de la Torre), Málaga
 San Sebastián (Almadén), Ciudad Real
 San Sebastián (Almería), Andalucía
 San Sebastián (Higuera de la Sierra), Huelva
 San Sebastián (Atocha), Ciudad de Madrid
 San Sebastián (Carabanchel), Ciudad de Madrid
 San Sebastián (Guadalmez), Ciudad Real
 San Sebastián (Méntrida), Toledo
 San Sebastián (Munera), Albacete
 San Sebastián (Pinos del Valle), Granada
 San Sebastián (Reinosa), Cantabria
 San Sebastián (Revenga), Segovia
 San Sebastián (Sevilla), Sevilla
 San Sebastián (Toledo), Toledo
 San Sebastián (Villacastín), Segovia
 San Sebastián (Villapalacios), Albacete
 San Sebastián (Villarrobledo), Albacete

Weblinks

Einzelnachweise 

Liste (Kirchen nach Patrozinium)